Термин Црвено и црно има више значења.

 Црвено и црно (роман), роман писца Стендала
 Црвено и црно (група), музичка група из Црне Горе

Вишезначне одреднице